VM i hurtigløb på skøjter henviser til flere artikler:
 All-round-VM i hurtigløb på skøjter for mænd
 All-round-VM i hurtigløb på skøjter for kvinder

 Sprint-VM i hurtigløb på skøjter for mænd
 Sprint-VM i hurtigløb på skøjter for kvinder

 Enkeltdistance-VM i hurtigløb på skøjter for mænd
 Enkeltdistance-VM i hurtigløb på skøjter for kvinder

Se også 
 VM i short track
 Hold-VM i short track